Eljiguidei (general de Gêngis Cã)
 Eljiguidei (general de Guiuque Cã)
 Eljiguidei Cã